Куяново — деревня в Мензелинском районе Татарстана (Россия). Входит в Бикбуловское сельское поселение.

Расположена на правом берегу Брустанки в 6 км к юго-западу от села Бикбулово и в 19 км к юго-востоку от Мензелинска.

Населённые пункты Мензелинского района